Stanislav Andreïevitch Kalachnikov - en  et en anglais  - (né le  à Omsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé à l'Avangard Omsk, il débute en senior en 2008 avec l'équipe réserve pensionnaire de la Pervaïa liga, le troisième niveau national. Il remporte la Coupe Kharlamov 2012 et 2013 avec les Omskie Iastreby, équipe junior de l'Avangard dans la Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga. Le , il joue son premier match dans la KHL chez l'OHK Dinamo.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes. Lors du championnat du monde moins de 18 ans 2009, l'équipe s'incline en finale 5-0 contre les Américains, organisateurs de la compétition.

Trophées et honneurs personnels

Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga 
2011 : participe à la Coupe Byzov avec la conférence Est (titulaire).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009|| Avangard Omsk 2|| Pervaïa liga|| 38|| 3|| 3|| 6|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Omskie Iastreby || MHL || 39|| 3|| 1|| 4|| 38|| 5|| 0|| 2|| 2|| 0 
|-
| 2010-2011 || Omskie Iastreby || MHL || 44|| 2|| 10|| 12|| 44|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2011-2012 || Omskie Iastreby || MHL || 59|| 9|| 5|| 14|| 38|| 16|| 0|| 5|| 5|| 10
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Avangard Omsk || KHL || 20|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Zaouralye Kourgan || VHL || 2|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Omskie Iastreby || MHL || -|| -|| -|| -|| -|| 5|| 0|| 2|| 2|| 12
|-
| 2013-2014|| Severstal Tcherepovets || KHL || 26|| 0|| 4|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2014-2015|| Severstal Tcherepovets || KHL || 5|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftekhimik Nijnekamsk|| KHL || 38|| 1|| 7|| 8|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2015-2016|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 35|| 2|| 6|| 8|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Roubine Tioumen|| VHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2016-2017|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 10|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Metallourg Novokouznetsk|| KHL ||22 || 1 || 2 || 3 || 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Severstal Tcherepovets || KHL || 46|| 0|| 2|| 2|| 36|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2018-2019|| Severstal Tcherepovets || KHL || 23|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Metallourg Novokouznetsk || VHL || 16|| 0|| 3|| 3 || 2|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2019-2020|| Roubine Tioumen || VHL || 42|| 5|| 11|| 16|| 24|| 10|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2020-2021|| Molot Prikamie Perm || VHL || 37|| 0|| 7|| 7|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| Zaouralye Kourgan || VHL || 34|| 2|| 1|| 3|| 23|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2022-2023|| Zaouralye Kourgan || VHL || 14|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international

| 2009 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 0|| 1|| 1|| 8|| 0||align="left"| Médaille d'argent

Références

Naissance en octobre 1991
Naissance à Omsk
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Severstal Tcherepovets
Défenseur de hockey sur glace